Марио Симаро () је кубански глумац и певач.

Филмографија:

Дискографија:

Референце

Спољашње везе 

 

 

Рођени 1971.
Кубански глумци
Кубански певачи